Gaete ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Gaete (* 1987), schwedischer Fußballspieler
 Eliana Gaete (* 1932), chilenische Leichtathletin

 der französische Name der Stadt Gaeta in Italien